Хрестоносці
 Хрестоносці (фільм)
 Хрестоносці (фільм, 2001)
 Держави хрестоносців